Rhinomyias és un gènere d'ocells de la família dels muscicàpids (Muscicapidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.10, 2011) aquest gènere està format per 12 espècies:
 Rhinomyias additus.
 Rhinomyias albigularis.
 Rhinomyias brunneatus.
 Rhinomyias colonus.
 Rhinomyias goodfellowi.
 Rhinomyias gularis.
 Rhinomyias insignis.
 Rhinomyias nicobaricus.
 Rhinomyias olivaceus.
 Rhinomyias oscillans.
 Rhinomyias ruficauda.
 Rhinomyias umbratilis.

Muscicàpids